Kamar-e Āsīā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Kamar-e Āsīāb, berg, Kerman, 
 Kūh-e Kamar-e Āsīā (berg, lat 31,07, long 56,21), Kerman, 
 Kūh-e Shānkū, bergskedja, Kerman, 
 Kūh-e Kamar Kamīvaz, berg, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar